EEG kan een afkorting zijn van:
 Europese Economische Gemeenschap
 elektro-encefalogram, zie elektro-encefalografie